Это статья о деревне Барановского сельского поселения, о деревне Прудковского сельского поселения см. статью Лягушкино (Прудковское сельское поселение).

Лягу́шкино — деревня в Смоленской области России, в Сафоновском районе. Население — 36 жителей (2007 год) . Расположена в центральной части области к востоку от города Сафонова, в 5 км южнее автодороги , в 2 км восточнее автодороги  Сафоново — Рославль. Входит в состав Барановского сельского поселения.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в сентябре 1941 года, освобождена в 1943 году..

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района